Hanssuesia est un genre éteint de petits dinosaures bipèdes herbivores pachycéphalosaures.

Il a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé supérieur, au cours du Campanien, il y a environ entre  (millions d'années). Il a été découvert dans les formations géologiques de Dinosaur Park et  d'Oldman en Alberta et dans la formation de Judith River au Montana.

L'espèce type et seule espèce est Hanssuesia sternbergi.

Historique 
Le nom de genre Hanssuesia a été donné à un « sommet de crâne en forme de dôme » découvert en Alberta et attribué, à l'origine en 1943, à Troodon sternbergi par Barnum Brown et Erich Maren Schlaikjer.

En 1945, il est renommé Stegoceras sternbergi par C.M. Sternberg.

C'est en 2003 que Robert M. Sullivan crée pour ce spécimen le genre Hanssuesia. Cependant dans son article, Robert M. Sullivan orthographie son nouveau genre de façon erronée : « Hanssuessia », le contraignant à une révision la même année.

Une étude de 2020 a révélé que Gravitholus et Hanssuesia sont synonymes de Stegoceras. 

Dans le cladogramme ci-dessous, Hanssuesia sternbergi devient donc Stegoceras sternbergi.

Étymologie 
Le nom du genre honore le paléontologue allemand Hans-Dieter Sues.

Description 
Comme tous les pachycephalosauridés, Hanssuesia montre un sommet du crâne très épais en forme de dôme. 
Hanssuesia se caractérise, entre autres, par son dôme crânien, aussi large à l'avant qu'à l'arrière, par la présence d'une dépression de la région de l'os pariétal et d'une large bosse nasale sur ses os frontaux.

Phylogénie 
Hanssuesia appartient à la famille des Pachycephalosauridae.

Le cladogramme suivant est modifié d'Evans et de ses collègues en 2013, montre sa position au sein de cette famille où il est placé dans une polytomie avec les genres Colepiocephale et Stegoceras :

Ce cladogramme diffère peu de celui de Longrich, Sankey et Tanke (2010).

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Pachycephalosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1943